

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Gnieszowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Koprzywnica
 Gnieszowice – kolonia wsi Gnieszowice w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Koprzywnica